Metiltransferaza 2 ima više značenja:

 (Metil-Co(III) metanol-specifični korinoid protein):koenzim M metiltransferaza, enzim
 (Metil-Co(III) metilamin-specifični korinoid protein):koenzim M metiltransferaza, enzim